Кубок Швеції з футболу 2022–2023 — 67-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швеції. Титул захищає «Мальме ФФ».

Календар

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 серпня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 серпня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 вересня 2022

|}
(*) — порядковий номер нижчих ліг, у яких грають клуби в поточному сезоні.

Груповий етап

1 група

2 група

3 група

4 група

5 група

6 група

7 група

8 група

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 березня 2023

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 березня 2023

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 березня 2023

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 березня 2023

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 березня 2023

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Швеції на soccerway 

2022-2023
Швеція
Швеція
2022 у шведському спорті‎
2023 у шведському спорті‎